Никола́й Скворцо́в:
 
 Скворцов, Николай Алексеевич (1861—1917) — священник, церковный историк, москвовед.
 Скворцов, Николай Валерьевич (род. 1984) — российский пловец.
 Скворцов, Николай Генрихович (род. 1955) — российский социолог, декан факультета социологии СПбГУ.
 Скворцов, Николай Геннадьевич (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Скворцов, Николай Григорьевич (1875 или 1878—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик
 Скворцов, Николай Ефремович (1836—1902) — философ и педагог, переводчик Платона и Аристотеля.
 Скворцов, Николай Николаевич (1827—1895) — генерал от инфантерии, главный интендант Военного министерства Российской империи.
 Скворцов, Николай Семёнович (1839—1882) — русский публицист и издатель. Примечания